Арболи ()  —  муниципалитет в Каталонии, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Камп. Занимает площадь 20,77 км². Население — 113 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Información general
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Таррагоны